Виктор Зайцев:
 
 Зайцев, Виктор Георгиевич (1952—2015) — туркменский журналист, общественный деятель.